Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Греції (південна Європа). 

Із 106 зазначених в таблиці видів, 1 є під критичною загрозою зникнення, 2 перебувають під загрозою зникнення, 7 є уразливими, 7 перебувають в близькому до загрозливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Греція
Списки:Греція
Фауна Греції